Alive naturalsound records est un label de musique indépendant spécialisé dans le Blues, le Garage rock et le Punk rock créé en 1994 à Los Angeles par le français Patrick Boissel.

Le label a sorti le premier album des Black Keys en 2002.

Groupes édités par le label Alive Records 
 Black Diamond Heavies
 The Black Keys
 Mount Carmel
 Hacienda
 Lee Bains III and The Glory Fires
 Radio Moscow
 Left Lane Cruiser
 Lonesome Shack
 John The Conqueror
 Hollis Brown
 Brian Olive
 Reverend James Leg
 Swamp Dogg
 Andre Williams
 Mondo Drag
 Buffalo Killers
 Two Gallants
 Gardens
 T-Model Ford
 White Noise Sound
 Bloody Hollies
 Brimstone Howl
 Thomas Function
 Soledad Brothers
 Nathaniel Mayer
 The Sights
 Scott Morgan
 Peter Case
 Occult Detective Club
 Paul Collins
 Outrageous Cherry
 Trainwreck Riders
 The Witches
 The Nerves
 Iggy Pop & James Williamson
GG Allin
 Thee Michelle Gun Elephant
 The Swell Maps
 Henry's Funeral Shoe

Liens externes 
 site officiel

Notes et références 

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues